X36 ou X-36 peut faire référence à :
 Avalanche, glissement de terrain et autres mouvements telluriques, d’après la classification internationale des maladies ;
 McDonnell Douglas X-36, un prototype d’avion à réaction américain.

Voir aussi
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres